Battlefield Earth kan syfta på:

Battlefield Earth – en roman av L. Ron Hubbard, se Kampen om jorden
Battlefield Earth (film) – en film baserad på boken